EFA est un sigle qui peut désigner :
 European Free Alliance (en français, Alliance libre européenne) ;
 EFA Tigre (où EFA signifie École franco-allemande) ;
 engin de franchissement de l'avant ;
 European Fighter Aircraft, aujourd'hui connu sous le nom de Eurofighter Typhoon.

EfA est un sigle qui peut désigner :
 École française d'Athènes.

 Efa, un village du Cameroun.